Kārzīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kārzīn (ort i Iran), Fars, 
 Rūdkhāneh-ye Kārzīn, vattendrag, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar